Patrick Wilson  puede referirse a:

 Patrick Wilson (1927-2003), fue un bibliotecario, documentalista e informatólogo estadounidense.
 Patrick Wilson (1969-), baterista estadounidense, de la banda Weezer.
 Patrick Wilson (1973-), actor de cine y teatro estadounidense.